McNuff ist der Familienname folgender Personen:

* Ian McNuff (* 1957), britischer Ruderer
 Susan McNuff (* 1956), britische Ruderin